Иван-Валентин Феодосиевич Задоро́жный (1921—1988) — советский -монументалист, живописец, график.

Биография 
Родился 7 июля 1921 года в Ржищеве (ныне Киевская область, Украина). Воевал. Учился в КГХИ (1945—1951). Преподаватели К. Елева, А. Петрицкий, С. Григорьев.

Умер в 1988 году в Киеве. Похоронен в Ржищеве.

Премии и награды 
 премия Совета Министров СССР — за монументально-декоративное оформление поселка Калита Киевской области
 Государственная премия Украины имени Т. Г. Шевченко (1995; — посмертно) — за серию работ (1964—1988)
 заслуженный деятель искусств УССР (1960)
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)

Ссылки 
 «и снится им какой-то забытый сон…» исполнилось 80 лет украинскому художнику Валентину Задорожному, статья в газете Зеркало недели
 Ковальчук А. Поверженные боги. Судьба монументальных скульптур И.-В. Задорожного //Изобразительное искусство. — 2003. — № 1. — С. 27—29.
 https://web.archive.org/web/20160304190336/http://glas.org.ua/projects/teleexcursions/Hudozgnyk_i_chas.html

Родившиеся в Киевском уезде
Члены Союза художников СССР
Похороненные в Ржищеве